Zhulong steht für:
 Zhulong, mythologische Kreatur im klassischen China, siehe Hongshan-Kultur#Zhulong („Schweine-Drache“)
 (472235) Zhulong, transneptunisches Objekt